Life Support (album)
 Life Support (série télévisée)
 Life Support (téléfilm)